Красноорловское — село в Армизонском районе Тюменской области России. Административный центр Красноорловского сельского поселения.

География 
Село находится в южной части Тюменской области, в лесостепной зоне, в пределах Ишимской равнины, на перешейке между озёрами Большое Соловое и Малое Соловое, на расстоянии примерно 15 километров (по прямой) к востоку от села Армизонское, административного центра района. Абсолютная высота — 135 метров над уровнем моря.

Климат резко континентальный с теплым летом и суровой холодной зимой. Годовое количество осадков — 310 мм. Средняя температура января составляет −18,2 °C, июля — +18,1 °C.

Часовой пояс

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 47,3 %, женщины — соответственно 52,7 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 89 % из 414 чел.

Инфраструктура 
Действуют основная общеобразовательная школа с группой дошкольного образования, интернат, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры, библиотека, участковый пункт полиции, почтовое отделение, отделение Сбербанка, пожарное депо и четыре магазина.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из десяти улиц и одного переулка.

Примечания 

Населённые пункты Армизонского района